Es deu des Teix va ser una agrupació poètica sorgida el 1962 amb la intenció de donar a conèixer al públic mallorquí les darreres manifestacions de l'art no figuratiu d'avantguarda. Integraren el grup l'escultor Francesc Barceló i els pintors Martin Bradley, Elsa Collie, Frank Hodgkinson, Theodore Kliros, Richard Kozlow, George Sheridan, Thea Winger i Norman Yanikum, amb William Waldren com a impulsor. Tots eren residents de Deià i Sóller.

El col·lectiu exposà a Palma el 1963 i publicaren un manifest signat per Cristobal Perret i un estudi de Carlos Areán. Bradley, Collie i Kozlow foren substituïts pels pintors Michel Albert, John Ulbricht i Eugenio Molinari.

Referències 

Col·lectius artístics
Literatura a Mallorca
Art a Mallorca